

Населені пункти та їхні частини

 Філіпув — гміна в Сувальському повіті Підляського воєводства
 Філіпув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Філіпув — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Філіпув — частина міста Маків-Підгалянський в Суському повіті Малопольського воєводства

Примітки